Бо́лдырев, Ива́н Васи́льевич (9 сентября 1850, станица Терновская, Ростовская область, Российская империя — ? (предположительно после 1917 года)) — русский фотограф и изобретатель.

Биография 
Родился в станице Терновской Цимлянского района Ростовской области в семье донского казака.

В августе 1869 года уезжает в Новочеркасск, где поступает учеником к фотохудожнику Черепахину Елисею Григорьевичу.

В 1874 году Болдырев переезжает в Санкт-Петербург, поступает на службу в фотоателье Лоренца и начинает посещать слушателем в Императорскую Академию художеств. Но через год возвращается на родину.

Все лето 1875 года путешествует с фотоаппаратом по станицам Цимлянской, Кумшацкой, Есауловской, запечатлевая жизнь донских казаков.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Болдырев привез с собой два альбома снимков, этнографическую и художественную ценность которых высоко отметили специалисты и любители искусства. Позже, один альбом приобрела Императорская Публичная библиотека, другой — Русское географическое общество.

В 1878 году Болдырев сообщает Русскому техническому обществу об изобретении короткофокусного объектива. Позже, в павильоне фотохудожника Деньера, в присутствии Менделеева Д. И. и других ученых, объектив был испытан. Подобный объектив позволял передавать не только линейную, но и воздушную перспективу при осуществлении портретной групповой съемки. Снимок полученный объективом был высоко оценен и Болдыреву посоветовали взять на изобретение привилегию (дореволюционное название патента), но Болдырев отказался, так как не имел возможности внести положенные в таком случае 150 рублей. Также, из-за отказа чиновников, изобретение так и не попало на международную выставку в Париже.

Болдырев является автором первого образца смоловидной эластичной пленки, которая с успехом демонстрировалась на Всероссийской выставке в Москве в 1882 году.

В 1889 году Болдырев сконструировал и предложил оригинальные конструкции точнодействующего моментального фотозатвора для объектива, который на заседании Русского технического общества был признан самым лучшим, среди всех имевшихся в продаже в то время.

Оценка деятельности 
Русский критик Стасов В. В. так отозвался о фотоработах Болдырева:

Многие из этих групп являются настоящими «бытовыми картинами» в малых размерах, точно созданными талантливым художником.

Литература 
 
 Пашиньян К. «Снимки русского изобретателя» Советское Фото, № 3, 1984. стр. 33
 Бархатова Е. В. «Донские сюжеты Ивана Болдырева» Наше наследие. № 4, 1989, стр. 136—143
 Бархатова Е. В. «Тернистый путь изобретателя и светописца. Донской самоучка Иван Болдырев» выставочный каталог Росфото. СПб., 2008. стр. 4-19

Примечания

Ссылки 
 Иван Болдырев. Судьба репортера в России
 Фотограф-изобретатель Иван Болдырев